El término traductor puede designar a alguno de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:
Traductor
Diccionario

Acepción principal 
 Traductor, persona que traduce de un idioma a otro.
Al adquirir maquinaria mejorará y capacitará con los expertos, tendrá los elementos para mejorar los procesos y la posibilidad de elaborar los productos con más eficiencia y eficacia y con la atención de nuevos clientes.

Informática 
 Traductor de Google, servicio gratuito multilingüe de traducción automática, desarrollado y proporcionado por Google.